«Спа́рта» () — чешский профессиональный футбольный клуб из Праги, выступающий в Первой лиге. Основан в 1893 году. Является самым успешным среди всех чешских футбольных клубов. «Спарта» 21 раз становилась чемпионом Чехословакии, 12 раз — чемпионом Чехии.

История

Возникновение 
В конце 1893 года группа молодых людей во главе с братьями Рудл (Вацлав, Богумил и Рудольф) решили создать спортивный клуб. 16 ноября на специальном собрании был принят клубный устав, а спустя месяц, 17 декабря состоялось первое ежегодное собрание.

Ранние годы 
Вскоре после I Мировой войны команда вошла в период своей истории (1920—1930 годы), благодаря которому она получила прозвище «Железная Спарта». Первый чемпионат Чехословакии по футболу был проведён в середине 20-х годов. С этого времени команда год за годом выигрывала лигу. По сей день фанаты «Спарты» знают имена игроков того времени: Пейер, Гойер, Пернер, Кадя, Коленаты, Червени. Несколько позднее появились не менее известные игроки: Хохман, Бургр, Гайны, Шима, Силны, Чтыржокий, Коштялек и конечно Олдржих Неедлы, лучший бомбардир чемпионата Мира 1934 года. Также за «Спарту» в тот период играл Власта Буриан, в будущем известный чешский комик.

В этот период «Спарта» дважды становилась победителем Кубка Митропы (1927, 1935 гг.), в то время самого престижного европейского турнира. Позднее, «Спарта» выиграла этот турнир в 1964 году, но тогда он уже практически потерял значимость.

В 1946 году «Спарта» совершила тур по Великобритании, который открыла 2 октября ничьей с «Арсеналом» (2:2).

Золотые серии «Спарты» сменялись полосами неудач. После перемен, вызванных приходом социализма в Чехословакию, которые касались в большей степени смены названий клуба, нежели игрового процесса, клуб выиграл в 1954 году чемпионат Чехословакии. Это был последний триумф перед многолетним забвением. Единственная светлая страница в истории «Спарты» того времени — середина 1960-х годов, когда в команде блистал Андрей Квашняк.

Вылет и возвращение в элиту 
До 1975 года «Спарта» была единственной командой, которая никогда не вылетала во второй дивизион. В этом году, в связи с некоторыми обстоятельствами, команда выбыла из Первой лиги. Клубу понадобился всего год, чтобы вернуться в элиту чешского футбола, а важнейшие матчи «Спарты» во втором дивизионе собирали народу не меньше, чем привычные игры со «Славией» или «Слованом».

Несмотря на быстрое возвращение, команда не становилась чемпионом страны до начала 1980-х годов. Тогда «Спарта», ведомая такими футболистами, как Хованец, Грига, Бергер, Гашек, Скугравы, снова оформила несколько чемпионств. В сезоне 1983/1984 «Спарта» дошла до четвертьфинала Кубка УЕФА. В начале 1990-х полоса успешных выступлений клуба продолжилась благодаря новому поколению футболистов, таких как Зигль, Горняк, Немечек, Фрыдек, Немец, Петр Коуба

С 1990-х 
В Кубке европейских чемпионов сезона 1991/92 «Спарта» поочерёдно выбила «Рейнджерс» и «Олимпик». В группе играла с киевским «Динамо», «Барселоной» и «Бенфикой» и заняла 2 место.

«Спарта» была постоянным участником Лиги чемпионов на протяжении всего десятилетия, кроме сезона 1998/99, когда клуб не смог пробиться в групповой этап, проиграв в серии пенальти «Динамо» Киев. В сезонах 1999/00 и 2001/02, «Спарта» выходила из группы и доходила до стадии четвертьфинала. В 2000 году команда заняла на первом групповом этапе первое место под руководством Ивана Гашека, а после стала третьей в четвертьфинальной группе. В сезоне 2001/02 «Спарта» сыграла с будущими победителями Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Сначала на групповом этапе дважды был обыгран «Фейеноорд», затем в четвертьфинале «Спарта» встретилась с мадридским «Реалом». В сезоне 2002/03 «Спарта» не смогла пробиться в групповой этап Лиги, проиграв бельгийскому «Генку». В сезоне 2003/04 «Спарта» играла с двумя итальянскими грандами. Сначала клуб выиграл у «Лацио» на групповом этапе, затем в 1/8 финала сыграл вничью с «Миланом», проиграв по сумме двух матчей. В сезоне 2004/05 команда сыграла в Праге вничью с «Манчестер Юнайтед», а затем проиграла остальные пять матчей.

Прежние названия 
 1893 — АК Краловске Винограды ()
 1894 — АК Спарта ()
 1948 — АК Спарта Бубенеч ()
 1949 — Сокол Братрстви Спарта ()
 1951 — Спарта ЧКД Прага ()
 1953 — ТЕ Спартак Прага Соколово ()
 1965 — ТЕ Спарта ЧКД Прага ()
 1990 — ТЕ Спарта Прага ()
 1991 — АК Спарта Прага ()
 1993 — АК Спарта Прага фотбал ()

Символика

Флаг 

Синий цвет на флаге символизирует Европу, красный и жёлтый — Прагу.

Название 
Название Спарта происходит от древнего города Спарты, жители которого отличались боевым духом и силой воли.
Ещё одним символом клуба является буква S (от Sparta).

Форма 
Вначале игроки «Спарты» носили чёрные футболки с вышитой на груди буквой «S». Затем 2 года использовались полосатые чёрно-белые футболки (впоследствии «Спарта» будет использовать эту форму в качестве резервной в 1996—1997 гг). В 1906 году президент клуба доктор Петржик побывал в Англии, где увидел игру «Арсенала», которую клуб проводил в своей красной форме. Петржик решил взять один набор формы с собой в Прагу. Тогда он ещё не знал, что красный цвет станет символом клуба. Сегодня «Спарта» выступает в красных (кирпичного цвета) футболках, белых шортах и чёрных гетрах.

Дерби и ультрас 
У клуба «Спарты» есть главное дерби, это матчи с клубом «Славия» (это противостояние называется Пражское дерби). Так же принципиальными соперниками являются: «Виктория», «Слован» Либерец, «Баник», «Дукла». Так же враги, это «Слован» Братислава (матчи с которым называются Федеральным дерби), а также «Динамо» Загреб и «Спартак» Москва. Друзья: «Кошице», «Нитра».

Достижения

Национальные титулы 
 Чемпионат Чехословакии / Чемпионат Чехии (рекорд)
  Победитель (33): 1925/26, 1926/27, 1931/32, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1943/44, 1945/46, 1947/48, 1952 , 1954, 1964/65, 1966/67, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91 , 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05 , 2006/07, 2009/10, 2013/14

 Кубок Чехословакии / Кубок Чехии (рекорд)
  Победитель (15): 1963/64, 1971/72, 1975/76, 1979/80, 1983/84, 1987/88, 1988/89, 1991/92, 1995/96, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2013/14, 2019/20

 Суперкубок Чехии (рекорд)
  Победитель (2): 2010, 2014

Международные 
 Кубок Митропы
  Победитель (3): 1927, 1935, 1964
  Финалист: 1930, 1936
 Малый Кубок мира
  Обладатель: 1969

Участие в европейских турнирах 
 19-кратный участник Лиги Чемпионов. Наивысшее достижение — второе место в полуфинальной группе (3-4 место в турнире) в сезоне 1991/1992 гг.
 6-кратный участник розыгрыша Кубка обладателей Кубков. Наивысшее достижение — полуфинал в сезоне 1972/73 гг. (Спарта проиграла итальянскому «Милану» в обоих матчах со счетом 0:1)
 7-кратный участник розыгрыша Кубка УЕФА. Наивысшее достижение — 1/4 финала в сезоне 1983/1984 гг. (уступил югославскому «Хайдуку») и 2015/2016 гг. (уступил испанскому «Вильярреалу»)
 3-кратный участник розыгрыша Кубка Интертото. Наивысшее достижение — 3 раунд в сезоне 1970/1971 гг. (потерпел поражение от «Лидс Юнайтед»)

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии 

Команда «» — участница ряда сезонов (2002/03—2005/06, 2008/09—2011/12, 2021/22) Второй лиги.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Футбольной ассоциации Чехии (FAČR)
 Официальный сайт Первой лиги

Футбольные клубы Чехии
ФК «Спарта» Прага